Primary Colours – album degli Eddy Current Suppression Ring del 2008
 Primary Colours – album degli Horrors del 2009
 Primary Colours – album dei Magic! del 2016

Pagine correlate 
 Primary Colors (disambigua)